Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Shawinigan”
 Pierwszy HMCS „Shawinigan” (K136) był korwetą typu Flower. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Shawinigan” (MM 704) jest okrętem patrolowym typu Kingston. W służbie od 1997 roku (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Shawinigan